Biografies:
 Sant Daniel, profeta israelita, pretès autor del Llibre de Daniel
 Sant Daniel de Bangor, monjo irlandès.
 Sant Daniel de Barcelona, màrtir llegendari de Barcelona
 'Sant Daniel o Daniel d'Arle
 Sant Daniel de Pàdua, bisbe de Pàdua
 Sant Daniel de Gal·les 
 Sant Daniele Fasanella, patró de Ceuta.
 Sant Daniel o Sant Deiniol, sant gal·lès de l'església catòlica 
 Toponímia:
 Ermita de Sant Daniel (Calonge), ermita a Calonge
 barri de Sant Daniel, entitat de població i un barri de la ciutat de Girona.

 Monestir de Sant Daniel de Girona Sant Daniel (Calonge), entitat de població del municipi baix-empordanès de Calonge 
 Sant Daniel de Palou, entitat de Sant Joan de Vilatorrada
 Miscel·lània:
 Nit de Sant Daniel''', nit del 10 d'abril de 1865.